Municipio de Martin puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Martin (condado de Conway, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Conway.
 Municipio de Martin (condado de Pope, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Pope.
 Municipio de Martin (condado de Sheridan, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Sheridan.
 Municipio de Martin (condado de Walsh, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Walsh.
 Municipio de Martin (condado de Perkins, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Perkins.
 Municipio de Martin (condado de Crawford, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Martin (condado de McLean, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McLean.
 Municipio de Martin (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Smith.
 Municipio de Martin (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Allegan.
 Municipio de Martin (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Rock.
 Municipio de Martin (Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Hall.